Actopan ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Actopan (Hidalgo)
 Municipio Actopan (Veracruz)